Альфонсо Капечелатро ди Кастельпагано (; 5 февраля 1824, Марсель, Франция — 14 ноября 1912, Капуа, королевство Италия) — итальянский кардинал и писатель. Архиепископ Капуи с 20 августа 1880 по 14 ноября 1912. Библиотекарь Святой Римской Церкви с 29 апреля 1890 по 14 ноября 1912. Кардинал-священник с 27 июля 1885, с титулом церкви Санти-Нерео-эд-Акиллео с 30 июля 1885 по 15 января 1886. Кардинал-священник с титулом церкви Санта-Мария-дель-Пополо  с 15 января 1886.

Биография 
Папа Лев XIII назначил его библиотекарем Ватикана, архиепископом Капуи и кардиналом.

Труды 
В 1856 году Капечелатро опубликовал «Storia di Santa Caterina e del Papato del suo tempo», переведенную на французский и немецкий языки. 

Затем последовал ряд других сочинений:
 «Newman е l’oratorio inglese»,
 «La storia di San Pier Damiani»,
 «Gli errori di Renan»,
 «La vita di Gesu Cristo»,
 «Scritti varii religiosi e sociali»,
 «Le armonie della Religione col cuore»,
 «Sermoni»,
 «La Madre di Dio»,
 «Gladstone e gli effetti dei decreti vaticani»,
 «Apparecchio al Catechismo»,
 «La Dottrina Cattolica»
 и др.

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Кардиналы Италии
Кардиналы Льва XIII
Архиепископы Капуи
Ораторианцы
Писатели Италии
Члены Академии делла Круска